Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2010 – 5. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 17 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 17 października w Niemczech, na Nürburgring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Belg Ludwig Ghidi, a wśród zespołów - holenderska ekipa Van Amersfoort Racing.

Lista startowa 
FR2000 - Klasa Formuła Renault 2000
G - Kierowca gościnny

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w sportach motorowych